Primera División 1987 (Chili)
 Primera División 1987 (Argentinië)
 Primera División 1987 (Uruguay)
 Primera División 1987 (Paraguay)
 Primera División 1986/87 - Spanje